Otiorhynchini — триба семейства долгоносиков, подсемейства Entiminae.

Классификация 
 триба: Otiorhynchini
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род:

Ссылки 

Entiminae